Le gouvernement Eduardo Riedel () est une période politique dans le Mato Grosso do Sul qui a commencé le 1 janvier 2023, avec l'investiture d'Eduardo Riedel en tant que 12 gouverneur du Mato Grosso do Sul.

Son investiture a eu lieu le 1 janvier 2023 à l'Assemblée législative du Mato Grosso do Sul (aussi appelé Palais Guaicurus), le même jour que l'investiture de Luiz Inácio Lula da Silva à la présidence du Brésil.

Secrétaires du gouvernement 
 Tourisme, Sport, Culture et Citoyenneté : Marcelo Miranda
 Droits de l'homme et assistance sociale : Elisa Cleia Nobre (par intérim)
 Éducation : Helio Queiroz Daher
 Bureau des partenariats stratégiques : Eliane Detoni
 Réalisateurs : Ana Carolina Nardes  
 Chef de cabinet : Eduardo Rocha
 Contrôleur général de l'État : Carlos Eduardo Girão
 Ferme : Flávio Cesar Mendes de Oliveira
 Gouvernement et gestion stratégique : Pedro Arlei Caravina
 Infrastructure et logistique : Hélio Peluffo Filho (PSDB)
 Justice et Sécurité publique : Antonio Carlos Videira
 Environnement, Développement, Science, Technologie et Innovation : Jaime Verruck
 Procureur général de l'État : Ana Carolina Ali Garcia
 Santé : Maurício Simões Corrêa

Références

Voir également

Article lié
 Eduardo Riedel
 Mônica Riedel
 Politique du Brésil
 Mato Grosso do Sul

Sites officiels

 Portail du gouvernement du Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul
Gouvernement en fonction en Amérique
Pages avec des traductions non relues
Politique au Brésil
2023 au Brésil